Альтрип () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель, кантон Саральб. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Гротенкен.

Географическое положение 

Коммуна расположена в 330 км к востоку от Парижа и в 50 км к востоку от Меца.

Площадь коммуны — 4,88 км², население — 431 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 386 человек (2014), плотность населения — 79,1 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

История 
 Входил в историческую провинцию Лотарингия, принадлежал колледжу Сен-Совёр-де-Мец под юрисдикцией сеньора Креанжа.

Население 
Численность населения коммуны в 2008 году составляла 430 человек, в 2011 году — 398 человек, в 2013 году — 386 человек, а в 2014-м — 386 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 286 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 201 были экономически активными, 85 — неактивными (показатель активности 70,3 %, в 1999 году — 62,7 %). Из 201 активных трудоспособных жителей работали 179 человек (95 мужчин и 84 женщины), 22 числились безработными (12 мужчин и 10 женщин). Среди 85 трудоспособных неактивных граждан 24 были учениками либо студентами, 30 — пенсионерами, а ещё 31 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности 
 Следы галло-романской культуры.
 Церковь Сен-Пьер (1847), колокол XII века.

Примечания

Ссылки 

 Альтрип на сайте Национального географического института